La phase finale de l'édition 1985 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1985 en Hongrie. Le champion sortant, la RFA, remet son titre en jeu face à 15 autres nations européennes.

Tournoi Final

Groupe A 

 journée

 journée

 journée

Groupe B 

 journée

 journée

 journée

Groupe C 

 journée

 journée

 journée

Groupe D 

 journée

 journée

 journée

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Référence 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
football 1985
1985 en Hongrie
Football en 1985
Compétition de football en Hongrie
Sport en mai 1985